Юма́шев () — фамилия. Известные носители:

 Юмашев, Андрей Борисович (1902—1988) — Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.
 Юмашев, Валентин Борисович (род. 1957) — российский журналист, политический деятель и девелопер, руководитель администрации Президента России (1997—1998).
 Юмашев, Иван Степанович (1895—1972) — Герой Советского Союза, адмирал.
 Юмашев, Леонид Викторович (1863—1920) — член Государственного совета Российской империи, помещик.
 Юмашев, Николай Александрович (1905—1989) — управляющий строительно-монтажным трестом «Казэлеватормельмонтаж», строитель-новатор, Герой Социалистического Труда.
 Юмашев, Шора Кадырович (род. 1935) — советский тренер по баскетболу, заслуженный тренер СССР.

См. также